Департамент Парана  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 4974 км². Население — 339930 человек. Плотность населения — 68,30 чел./км².

Административный центр — Парана.

География 
Департамент расположен на западе провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на северо-западе — c провинцией Санта-Фе
на северо-востоке — с департаментом Ла-Пас
на востоке — с департаментом Вильягуай
на юге — с департаментом Ногоя
на юго-западе — с департаментом Дьяманте

Административное деление
Департамент включает 13 муниципалитетов:
Парана
Серрито
Колония-Авельянеда
Креспо
Асенкамп
Мария-Гранде
Оро-Верде
Сан-Бенито
Сегуи
Табосси
Вьяле 
Эрнандарьяс
Вилья-Уркиса

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Парана

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос